, полное название «Гиперпространственная крепость Макросс II: Снова влюблённые» или Super Dimensional Fortress Macross II, — первый аниме-сиквел к Гиперпространственная крепость Макросс, в котором представлены совершенно новые персонажи. OVA была выпущена студией Big West.

Сюжет 
После Первой космической войны проходит 80 лет. Её участники, расы людей и Зентреди теперь мирно сосуществуют на Земле. Однако вскоре появляется новая угроза — на планету ведёт свои боевые корабли цивилизация Мардук.

Персонажи 
 — репортёр телестудии SNN. Он занимается съёмкой скандальных новостей и интересуется только рейтингом. Однако всё меняется после задания отснять первый контакт с новой расой. Во время съёмки вооружённого конфликта он случайным образом оказывается на вражеском корабле, где находит девушку без сознания и забирает её с собой.
 Сэйю — Цутому Такаяма

 — «подражатель» воинов Мардук. Своим пением она способна контролировать Зентреди.
 Сэйю — Хироко Касахара

 — первоклассный пилот валькирии. Внучка «Ледяной» Мирии и Максимилиана Джениуса, второстепенных героев первого сериала Макро.
 Сэйю Юми Тома

Список серий

Ссылки 
 Официальный сайт Макросса 
 В базах данных

Anime International Company